Змагання в одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 2000 проходили в рамках Туру WTA 2000.

Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, у фіналі перемігши Серену Вільямс, яка знялась через травму за рахунку 0–6, 6–3, 3–0.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Ліндсі Девенпорт (3-тє коло, знялась через травму)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Серена Вільямс (фінал, знялась через травму)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Анке Губер (3-тє коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Сандрін Тестю (чвертьфінал)

  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Жюлі Алар-Декюжі (3-тє коло, знялась)
  Анна Курникова (3-тє коло)
  Домінік Ван Рост (1-ше коло)
  Дженніфер Капріаті (3-тє коло)
  Барбара Шетт (1-ше коло)
  Чанда Рубін (3-тє коло)
  Емі Фрейзер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)